Мирнівка — село Джанкойського району Автономної Республіки Крим.
 Мирнівка (річка) — річка в північній частині степового Криму.